Дми́трий Само́йлов:
 Самойлов, Дмитрий Александрович (1922—2012) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Самойлов, Дмитрий Алексеевич (род. 1993) — российский футболист.
 Самойлов, Дмитрий Анатольевич (род. 1984) — российский самбист.
 Самойлов, Дмитрий Иванович (род. 1962) — глава Перми.